В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Internazionali d'Italia 1987, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Габріелу Сабатіні 7-5, 4-6, 6-0.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (півфінал)
 Штеффі Граф (Переможниця)
 Гелена Сукова (півфінал)
 Габріела Сабатіні (фінал)
 Клаудія Коде-Кільш (чвертьфінал)
 Беттіна Бюнге (2-ге коло)
 Катаріна Ліндквіст-Раян (2-ге коло)
 Катарина Малеєва (3-тє коло)

 Сільвія Ганіка (1-ше коло)
 Раффаелла Реджі-Конкато (2-ге коло)
 Мері Джо Фернандес (3-тє коло)
 Лариса Нейланд (1-ше коло)
 Гелен Келесі (1-ше коло)
 Клаудія Коде-Кільш (чвертьфінал)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Italian Open (теніс)